Эвтихия (Эфи) Ахциоглу (; род. 4 января 1985, Яница) — греческая женщина-политик. Член партии СИРИЗА. Депутат парламента Греции с 2019 года. Министр труда, социального страхования и социального обеспечения в 2016—2019 годах.

Биография 
Родилась 4 января 1985 года в Янице.

Окончила юридический факультет Университета Аристотеля в Салониках, получила степень бакалавра с отличием, а в 2009 году — степень магистра с отличием со специализацией в области международного публичного права и политических наук. В 2014 году защитила докторскую диссертацию по трудовому праву под руководством профессора Аристидиса Казакоса ().

В 2009—2013 годах работала на юридическом факультете Университета Аристотеля в Салониках. Также работала адвокатом, исследователем в некоммерческой организации  (; сокр. / ) в Салониках, затем — политическим советником депутата Европейского парламента от партии СИРИЗА.

Является членом центрального комитета СИРИЗА.

5 ноября 2016 года получила портфель министра труда и социальной защиты. Стала самым молодым (31год) министром во втором кабинете Ципраса.

По результатам парламентских выборов 7 июля 2019 года избрана депутатом.

Примечания 

Женщины-политики Греции
Министры Греции
Депутаты парламента Греции
Члены СИРИЗА
Специалисты по трудовому праву